Kruistocht in spijkerbroek (boek)
Kruistocht in spijkerbroek (film)
Kruistocht in spijkerbroek (musical)